Tenisový turnaj WTA China Open 2008 se konal ve dnech 22. - 28. září v Pekingu, hlavním městě Číny venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 600,000 dolarů.

Ve finále dvouhry porazila první nasazená Jelena Jankovićová nasazenou č. 4 Světlanu Kuzněcovovou a získala 7. titul na okruzích WTA.

Ve čtyřhře zvítězil španělsko-dánský pár Anabel Medinová Garriguesová - Caroline Wozniacki.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Související články 
 China Open
 China Open 2008 - muži

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

China Open (tenis)
Tenis v Číně v roce 2008
WTA Tour 2008